Бесплатное программное обеспечение (  от  «бесплатный» +  «программное обеспечение») — программное обеспечение, лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Бесплатное программное обеспечение обычно распространяется в готовом к исполнению виде (без исходных кодов) и является проприетарным программным обеспечением.

Отличие бесплатного программного обеспечения от свободного 

Бесплатное программное обеспечение, в отличие от свободного программного обеспечения, может распространяться без исходных текстов и может содержать ограничения на коммерческое использование, модификацию и т. д. Свободное программное обеспечение предоставляет каждому, помимо права на использование программного обеспечения, право модификации и ряд других прав.

Различия между бесплатным и условно-бесплатным программным обеспечением 

Бесплатное программное обеспечение, в отличие от условно-бесплатного программного обеспечения (), не предполагает никакой платы разработчику и соответственно, никаких дополнительных услуг, таких как улучшенные версии, не предполагается.

Существует также способ распространения программного обеспечения, занимающий среднее положение между условно-бесплатным и бесплатным, когда некая программа выпускается как бесплатная, но  облегчённая, при этом, в отличие от большинства условно-бесплатных программ, использование которых по окончании ознакомительного срока нелегально, здесь никаких ограничений по времени использования бесплатная версия не имеет, а ограничения накладываются на какие-либо «продвинутые» возможности программы, а иногда также воспрещается её использование в особо оговоренных в EULA случаях (чаще всего — в коммерческих целях).

Проблема именования бесплатного и свободного программного обеспечения 
Многие тексты на тему программного обеспечения составляются на английском языке, в котором прилагательное free значит и «свободный», и «бесплатный». Это создаёт путаницу в именовании. Так появился термин freeware (бесплатное ПО), а для именования свободного и открытого программного обеспечения — термин FLOSS (Free/Libre and Open Source Software). Однако Фонд свободного программного обеспечения рекомендует именовать свободное программное обеспечение как free software.

См. также 
 Open core
 Коммерческое программное обеспечение

Примечания 

Распространение программного обеспечения